Northen steht für:

 Northen, ein Ortsteil der Stadt Gehrden in Niedersachsen
 Northen, ein Ortsteil von Condé-Northen

Northen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Northen (1828–1876), deutscher Maler
 Hub Northen (1886–1947), US-amerikanischer Baseballspieler
 William J. Northen (1835–1913), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei) und Gouverneur von Georgia

Siehe auch:
 Northern